Вайнгартен — имя собственное:

Топонимы 
 Вайнгартен — община в Германии, в земле Баден-Вюртемберг (район Карлсруэ).
 Вайнгартен — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг (район Равенсбург).
 Вайнгартен — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Вайнгартен — деревня в Германии, в земле Тюрингия.

Персоналии 
 Вайнгартен, Лоуренс (1897—1975) — американский кинопродюсер.
 Вайнгартен, Пауль (1886—1948) — австрийский пианист и музыкальный педагог.

Другое 
 Аббатство Вайнгартен — бывшее аббатство бенедиктинского ордена на горе св. Мартина в городе Вайнгартен.